bitwa pod Sardes (546 p.n.e.);
 bitwa pod Sardes (498 p.n.e.);
 bitwa pod Sardes (395 p.n.e.);
 bitwa pod Sardes (262 p.n.e.) – zwycięska bitwa wojsk władcy Pergamonu z wojskami Antiocha I Sotera, króla Seleucydów.